Eudora – Stowarzyszenie Eudora, na Śląsku Katowice Zakładane w latach 90. przez studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Miejscowości w USA:
 Eudora – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Chicot
 Eudora – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Eudora (ang. Eudora Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
Programy komputerowe:
 Eudora – program pocztowy
Mitologia grecka:
 Eudora – Hiada, córka Atlasa i Plejone.